Basset griffon vendéen är två hundraser: 

 Grand basset griffon vendéen
 Petit basset griffon vendéen

Se även
 Briquet griffon vendéen
 Grand griffon vendéen
 Basset (olika betydelser)
 Griffon (olika betydelser)

Hundrastyper